

Religione 
Il vescovo di Mosca può essere:

 Arcivescovo cattolico metropolita di Mosca.
 Vescovo ortodosso metropolita di Mosca, carica soppressa nel 1917.